Černá skála je název více míst:

 Černá skála (přírodní památka, okres Blansko) – přírodní památka v okrese Blansko
 Černá skála (přírodní památka, okres Žďár nad Sázavou) – přírodní památka v okrese Žďár nad Sázavou
 Černá skála (Krkonoše) (1042 m)  – název vrcholu v Krkonoších
 Černá skála (Křivoklátská vrchovina) (587,8 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severně od Líšné v okrese Rokycany
 Černá skála (Brdy) – skalnatá plocha ležící ve střední části Brdské vrchoviny v okrese Příbram
 Černá skála (Železné hory) – vrch východně od Podhořan u Ronova
 Černá skála u Řevnic je skalní výchoz v údolí dolní Berounky
 Černá skála je název ulice v Letech
 Černá skála je název kopce (508 m n. m.) v katastrálním území Drážkov obce Svatý Jan na Sedlčansku v okrese Příbram
 Černá skála, Jabloňka (přírodní památka) poblíž zástavby Na Rybárně v Praze-Troji

fiktivní místa
 Černá Skála – obec, kde se odahrává český film Místa

Související články 

 Bílá skála